

Letteratura
Cost of Living - racconto di Robert Sheckley

Musica
Cost of Living - album di Rick Wakeman del 1983
Cost of Living - album dei Downtown Boys del 2017

Teatro
Cost of Living - opera teatrale di Martyna Majok del 2017

Pagine correlate
The Cost of Living (disambigua)